Koritnica (rivier), een rivier in de Sloveense Julische Alpen in de regio Goriška in het noordwesten van Slovenië
 Koritnica (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Koritnica (Tolmin), een plaats in de Sloveense gemeente Tolmin